Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Otto von Bismarck (21 maart 1871 - 20 maart 1890) in het Duitse Keizerrijk onder de keizers Wilhelm I (1871-1888), Frederik III (1888) en Wilhelm II (1888-1890).

|-
| Rijkskanselier
| Otto von Bismarck
|21-3-1871
|20-3-1890
|-
| Buitenlandse Zaken
| Hermann von Thiele
|21-3-1871
|30-9-1872
|-
| Buitenlandse Zaken (a.i.)
| Hermann Ludwig von Balan
|3-10-1872
|9-10-1873
|-
| Buitenlandse Zaken
| Bernhard Ernst von Bülow
|9-10-1873
|26-10-1879
|-
| Buitenlandse Zaken (a.i.)
| Josef Maria von Radowitz
|6-11-1879
|17-4-1880
|-
| Buitenlandse Zaken (a.i.)
| Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst
|20-4-1880
|1-9-1880
|-
| Buitenlandse Zaken (a-i-)
| Friedrich zu Limburg-Stirum
|1-9-1880
|25-6-1881
|-
| Buitenlandse Zaken (a.i.)
| Clemens Busch
|25-6-1881
|16-7-1881
|-
| Buitenlandse Zaken
| Paul von Hatzfeld zu Trachenberg
|16-7-1881
|24-10-1885
|-
| Buitenlandse Zaken (a.i.)
| Herbert von Bismarck
|24-10-1885
|17-5-1886
|-
| Buitenlandse Zaken
| Herbert von Bismarck
|17-5-1886
|26-3-1890
|-
|Rijkskanselarij
| Rudolf Delbrück
|18-1-1871
|1-6-1876
|-
|Rijkskanselarij
| Karl Hofmann
|1-6-1876
|24-12-1879
|-
|Binnenlandse Zaken
| Karl Hofmann
|24-12-1879
|1-9-1880
|-
| Binnenlandse Zaken
| Karl Heinrich von Bötticher
|1-9-1880
|20-3-1890
|-
| Financiën
| Adolf Heinrich Scholz
|1880
|1-7-1882
|-
|Financiën
| Franz Emil Emanuel Burchard
|1-7-1882
|1-11-1886
|-
| Financiën
| Karl Rudolf Jacobi
|1-11-1886
|14-9-1888
|-
| Financiën
| Hellmut von Maltzahn
|14-9-1888
|20-3-1890
|-
| Justitie
| Heinrich Friedberg
|21-12-1876
|30-10-1879
|-
|Justitie
| Hermann von Schelling
|31-10-1879
|31-1-1889
|-
| Justitie
| Otto von Öhlschläger
|19-2-1889
|20-3-1890
|-
| Marine
| Albrecht von Stosch
|1-1-1872
|20-3-1883
|-
| Marine
| Leo von Caprivi
|20-3-1883
|5-7-1888
|-
| Marine
| Eduard Heusner
|1889
|23-4-1890
|-
| Post
| Heinrich von Stephan
|1880
|20-3-1890
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk